Фёдор Фоми́ч Вереща́гин () — бригадир экскаваторной бригады строительного управления «Земстрой-1» треста «Южуралспецстрой» Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Фёдор Фомич Верещагин родился 2 февраля 1927 года в крестьянской семье в селе Беляковском Беляковского сельсовета Частоозерского района Ишимского округа Уральской области, ныне сельсовет и район входят в состав Курганской области. По национальности русский.

Окончив в 1941 году 5 классов, из-за начавшейся Великой Отечественной войны оставил учёбу и работал в колхозе прицепщиком, после окончил курсы трактористов и с 1943 года работал по специальности.

В 1950 году переехал в Челябинск, трудоустроился в строительное управление «Земстрой-1» треста «Южуралспецстрой»: помощник машиниста экскаватора, с 1953 года — машинист экскаватора, с 1961 года — бригадир экскаваторщиков. Участвовал в строительстве ряда объектов Челябинского металлургического завода, в реконструкции Челябинского тракторного завода и Челябинского трубопрокатного завода, в строительстве завода стального профнастила, жилого массива на Северо-Западе.

В 1972—1982 годах ежегодно признавался лучшим механиком СССР, Минтяжстроя СССР, треста «Южуралспецстрой». Регулярно перевыполнял план, нормы семилетки (1959—1965) экипаж экскаватора выполнил за три года и восемь месяцев. Планы восьмой (1966—1970) и девятой (1971—1975) пятилеток — за два года и одиннадцать месяцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1976 года «за выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1979 года — мастер производственного обучения и инструктор по вождению в Челябинском ПТУ № 99.

В 1986 году вышел на заслуженный отдых.

В 1987 году опубликовал книгу «Зрелость», в которой делился многолетним опытом работы. Жил в Челябинске.

Фёдор Фомич Верещагин скончался 27 марта 1991 года в городе Челябинске Челябинской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 16 марта 1976 года
 Медаль «Серп и Молот» № 17637
 Орден Ленина № 424578
 Орден Ленина, 11 августа 1966 
 Орден Октябрьской Революции, 5 апреля 1971 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Звание «Заслуженный строитель РСФСР». 
 Звание «Почётный гражданин города Челябинска», Решение Исполнительного Комитета Челябинского городского Совета народных депутатов от 19 сентября 1978 года № 336.
 Звание Ударник девятой пятилетки
 Звание Победитель социалистического соревнования

Книга

Примечания

Литература 
 Верещагин, Ф. Город мастеров / Ф. Верещагин // Челябинск в разных измерениях / сост. А. А. Золотов. — Челябинск, 1986. — С. 50.
 Дмитрин, Г. К. Верещагин Федор Фомич / Г. К. Дмитрин // Слава трудовая. — Челябинск, 1986. — С. 37-38. — (Челябинск и челябинцы).
 Верещагин Федор Фомич // Челябинск. История моего города : эксперимент. учеб. пособие для школы / редкол.: В. М. Тарасов и др. — Челябинск, 1999. — С. 295.
 Дружинина, Э. Б. Верещагин Федор Фомич / Э. Б. Дружинина // Челябинск : энцикл. / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. — Челябинск, 2000. — С. 141.
 Дружинина, Э. Б. Верещагин Федор Фомич (75 лет со дня рождения) / Э. Б. Дружинина // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002. — Челябинск, 2002. — С. 54-56.
 Город красив людьми: почетные граждане Челябинска: рекомендательный библиографический указатель / сост. Т. В. Губка. — Челябинск: ГУК ЧОЮБ, 2006. — 65 с.

Экскаваторщики
Почётные граждане Челябинска
Делегаты XXV съезда КПСС